Объективи́зм — многозначный термин:

 Объективизм — философское учение об объективности реальности (материализм, объективный идеализм, реализм).
 Объективизм — философия Айн Рэнд, основанная на принципах разумного эгоизма и экономической свободы.
 Моральный объективизм — представление о том, что ценности являются объективно верными или неверными.

См. также 
 Объект
 Объективная реальность

Философские направления и школы